Финал четырёх Евролиги 2018/2019 прошёл с 17 по 19 мая 2019 года на стадионе «Фернандо Буеса Арена» в Витория-Гастейсе, Испания.

В Финале четырёх встретились победители четвертьфинальных матчей. Победителем Евролиги стал российский клуб ЦСКА из Москвы, который обыграл в финале турецкий клуб «Анадолу Эфес» из Стамбула. Самым ценным игроком Финала четырёх был признан Уилл Клайберн.

Арена 
Финал четырёх Евролиги 2019 прошёл на стадионе «Фернандо Буеса Арена» в Витория-Гастейсе. Арена является домашней для баскетбольного клуба Баскония. Её вместимость составляет 14 196 человек.

Путь к финалу четырёх

Сетка

Полуфиналы 
Время начала матчей дано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2).

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Матч за 3-е место

Финал

Состав команд-участниц Финала четырёх

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евролиги
 Официальный сайт финала четырёх

Евролига 2018/2019
Финалы Евролиги
Международные спортивные соревнования в Витория-Гастейсе